Фальстер — остров юго-восточной Дании в Балтийском море.
 Фальстер, Христиан (; 1690—1752) — датский поэт и филолог.

Примечания